Bebelstraße steht für:
 Bebelstraße (Ballenstedt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Ballenstedt
 Bebelstraße (Lünen), siehe Liste der Baudenkmäler in Lünen
 Bebelstraße (Worms), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Worms-Neuhausen

Siehe auch:
 August-Bebel-Platz
 August-Bebel-Straße
 Bebelplatz